Olaszország
Savogna, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Udine megyében
Savogna d’Isonzo, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Gorizia megyében